Максимум:
 наибольшее возможное количество чего-либо в данном контексте.
 в математическом анализе максимум — один из видов экстремума, наибольшее значение функции на заданном множестве.
 в теории множеств максимум  — элемент  частично упорядоченного множества , удовлетворяющий условию 
 максимумом называется n-арная операция (операция над n числами), возвращающая наибольшее из чисел.
 Максимум цен — название определённой законом высшей платы, которую дозволяется брать за продаваемые товары; о максимуме принимались законы в эпоху Французской революции.
 «МаксимуМ» — команда КВН из города Томска, чемпион Высшей лиги КВН 2008 г.
 «Радио Максимум»
 «Программа максимум»

См. также 
 Maximum
 Всё